F52 peut faire référence à :
 Autoroute française F52, ancienne dénomination d’un tronçon de l’ autoroute A50 ;
 BMW F52, une automobile du constructeur allemand BMW ;
 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres